Wyścig na 10 km na otwartym akwenie kobiet podczas odbywających się w Szanghaju mistrzostw świata w pływaniu został rozegrany 19 lipca 2011 roku.

Na starcie stanęło 56 zawodniczek, z których sklasyfikowanych zostało 50.

Tytuł mistrzowski zdobyty w Rzymie w 2009 roku obroniła Brytyjka Keri-Anne Payne wraz z pozostałymi zawodniczkami z pierwszej dziesiątki uzyskując awans na londyńskie igrzyska olimpijskie.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011